Cater bzw. Čater ist der Familienname folgender Personen:

 James Cater (1902–1947), britischer Boxer 
 John Cater (1932–2009), britischer Schauspieler
 Martin Čater (* 1992), slowenischer Skirennläufer
 Terri-Ann Cater (* 1956), australische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin

Siehe auch:
 Kater